Prinzenpalais steht für:
 Prinzenpalais (Bad Doberan) in Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern
 Prinzenpalais (Bad Lippspringe) in Bad Lippspringe, Nordrhein-Westfalen
 Prinzenpalais (Coburg) in Coburg, Bayern
 Prinzenpalais (Gotha) in Gotha, Thüringen
 Prinzenpalais (Kopenhagen) in Kopenhagen, Dänemark
 Prinzenpalais (Neustrelitz) in Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern
 Prinzenpalais (Oldenburg) in Niedersachsen
 Prinzenpalais (Schleswig) in Schleswig, Schleswig-Holstein
 Prinzenpalais (Usingen) in Usingen, Hessen
 Prinzenpalais (Sondershausen) in Sondershausen, Thüringen
Prinzenpalais (Hannover), in Niedersachsen

Siehe auch
 Prinzessinnenpalais
 Erbprinzenpalais
 Kronprinzenpalais (Begriffsklärung)